Лухан () — назва, яку носять такі об'єкти:

 Лухан (місто) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Лухан (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес з центром у місті Лухан
  — річка в аргентинській провінції Буенос-Айрес, на берегах якої знаходиться місто Лухан
  — футбольний клуб з аргентинського міста Лухан
  — місто в аргентинській провінції Мендоса
  — департамент в аргентинській провінції Мендоса

Лухан () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, яке носили або носять такі люди:

 Андрес Іньєста Лухан — іспанський футболіст
 Бен Рей Лухан — колишній член Палати представників США
 Вальтер Адріан Лухан — аргентинський футболіст
 Габріель Сільва Лухан — колумбійський дипломат
 Даніела Лухан — мексиканська поп-співачка й акторка
 Джон Лухан — колишній член Палати представників Техасу
 Едуардо Лухан Манера — аргентинський футболіст
 Кароліна Лухан — аргентинська шахістка
 Мануель Лухан — колишній член Палати представників США
 Мейбл Додж Лухан — американська меценатка
 Нестор Лухан — іспанський письменник і кухар
 Себастьян Лухан — аргентинський боксер
 Фернандо Лухан — мексиканський актор
 Лухан Фернандес — аргентинська модель

Див також 
 Лохан